Arre eller Arré kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Arre, Gard, kommun, departementet Gard i regionen Occitanien,

Italien 

 Arre, ort och kommun, Veneto, Provincia di Padova, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar